Farrel ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Farrel (* 1959), US-amerikanische Moderator und Autor 
 Dick Farrel (eigentlich Farrel Austin Levitt; 1956–2021), US-amerikanischer Moderator und Verschwörungstheoretiker
 Pam Farrel (* 1959), US-amerikanische Moderatorin und Autorin 

Siehe auch:
 Farrell
 Farell